Torrini  puede referirse a:

Personas
 Elisa Torrini (1989-), modelo italiana.
 Emilíana Torrini (1977-), cantante islandesa.